Australian Open 2017 – kwalifikacje gry pojedynczej kobiet – kwalifikacje do zawodów singlowych kobiet, w ramach pierwszego w sezonie wielkoszlemowego turnieju tenisowego, Australian Open. Zmagania miały miejsce pomiędzy 12–14 stycznia na twardych kortach Melbourne Park w Melbourne.

Zawodnicy rozstawieni

Zakwalifikowane

Drabinka

Pula nagród

Bibliografia 
 

Australian Open 2017
Australian Open – kwalifikacje gry pojedynczej kobiet